Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 31:

 31 Dywizjon Artylerii 1946-1950
 31 Szkolny Dywizjon Artylerii 
 31 Kórnicki Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej 1963-2002